Malon steht für:
 Malon (Burkina Faso), Ort in Bérégadougou, Burkina Faso
 Malon (Homalin), Ort in Homalin Township, Hkamti District, Sagaing-Region, Myanmar
 Malón, Ort in Tarazona y el Moncayo, Autonome Region Aragonien in Spanien
 eine fiktive Spezies im Star-Trek-Universum, siehe Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum#Malon